Saco dos Limoes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Saco dos Limões, vik, Santa Catarina, 
 Saco dos Limoes (samhälle i Brasilien), Santa Catarina, Florianópolis, 

Robotskapade Brasilienförgreningar